El término Itaú (en guaraní, piedra que está viniendo) puede referirse a:

Geografía 
 El Itaú, río internacional, frontera natural entre Bolivia y Argentina.
 Itaú, municipio brasilero del estado del Rio Grande do Norte localizado en la microrregión de Pau dos Ferros.

Economía 
 El Banco Itaú, grupo financiero brasileño.
 El Banco Itaú (Chile) (2008-2016), banco chileno, filial del anterior.
 El Banco Itaú Corpbanca (2016-), conocido simplemente como Itaú, banco chileno, actual filial del primero